Hecken (Haut-Rhin), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Hecken (Hellenthal), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hecken (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen
Abraham van den Hecken, een Nederlandse kunstschilder